Фоли, Томас 
 Фоли, Томас (1929—2013) — американский юрист и политик, спикер Палаты представителей США.
 Фоли, Томас (1757—1833) — адмирал Королевского военно-морского флота Великобритании.